Guido Brignone – regista, sceneggiatore e attore italiano
 Guido Brignone – velocista italiano dei primi del 1900
 Guido Brignone – politico italiano